Suncokret
Suncokreti (van Gogh), slika Vincenta van Gogha
Suncokreti (film Ivana Martinca)